En anatomie, la flexibilité est la latitude de mouvement d'une articulation, qui peut être augmenté par des étirements articulaires (voir souplesse).
 En physique, la flexibilité désigne la propriété selon laquelle un matériau souple peut être aisément courbé ou plié sans se rompre.
 En musique, la flexibilité désigne une propriété de la voix.
 En psychologie, flexible est synonyme de souple et docile. La flexibilité renvoie à la caractéristique d'un individu (ou d'une organisation humaine) se traduisant par la facilité à appréhender des données sous des angles différents, à imaginer des solutions diverses à un problème ou des usages variés et nouveaux à un objet, une méthode ou un dispositif.
 En économie, la flexibilité caractérise la souplesse de l'organisation et des moyens de production vis-à-vis des évolutions de la demande et de l'environnement économique. Elle concerne donc :
 La flexibilité du travail, la capacité d'une entreprise à s'adapter aux évolutions de sa demande et de son environnement.
 La réactivité industrielle pour l'organisation de l'ensemble de ses moyens de production en équipements, ressources humaines et sous-traitance.
 La flexibilité des ateliers, les machines et leurs agencements sont flexibles pour une meilleure rapidité de reconfiguration.